Dushman (Hindi: दुश्मन, Urdu: دُشمن, übersetzt: Feind) ist der Titel etlicher Bollywoodfilme.

 Dushman (1938) mit K. L. Saigal und Leela Desai
 Dushman (1957) mit Dev Anand und Usha Kiran
 Dushman (1998) mit Kajol und Sanjay Dutt
 Dushman (1990) mit Sadashiv Amrapurkar und Mithun Chakraborty

Dushman ist der Familienname folgender Personen:

 David Dushman (1923–2021), russischer Fechttrainer, Weltkriegsveteran und Zeitzeuge